

Aziende 
 Bip Mobile, operatore di telefonia mobile
 Business integration partners (Bip), società di consulenza manageriale

Altro 
 BiP (Binding immunoglobulin protein), proteina
 (BIP), sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico piemontese
 Bip – tipo di suono